Józef Czech (1762-1810) – matematyk, pierwszy dyrektor Liceum Krzemienieckiego
 Józef Czech (1806-1876) – krakowski drukarz i księgarz